Volker Beck (ur. 1956) – lekkoatleta niemiecki, w barwach NRD mistrz olimpijski w biegu na 400 m przez płotki
 Volker Beck (ur. 1960) – polityk niemiecki, lider Partii Zielonych